Тохоку:
 Тохоку — регион восточной Японии на острове Хонсю.
 Тохоку (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Камикита префектуры Аомори.